Franse Kerk (Amsterdam)
Franse Kerk (Potsdam)
Franse Kerk (Voorburg)